Torre de Santa María kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torre de Santa María (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Torre de Santa María (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar